Rambler (automerk), een historisch Amerikaans automerk
Rambler (Ashford), een Brits historisch motorfietsmerk
Rambler (Racine), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Ramblerroos, een type roos

Zie ook
The Ramblers, een Nederlandse jazzband